Москворе́цкая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Москворецкая улица — улица в Бронницах.
 Москворецкая улица — улица в Волгограде.
 Москворецкая улица — улица в Коломне.
 Москворецкая улица — улица в Можайске.
 В Москве
 Москворецкая улица (Тверской).
 Москворецкая улица (Рублёво).
 Москворецкая улица — улица в Новосибирске.
 Москворецкая улица — улица в Раменском.

Украина 
 Москворецкая улица — улица в Запорожье.
 Москворецкая улица — улица в Каменском.
 Москворецкая улица — улица в Киеве.